El Cuarteto de Nos — уругвайская рок-группа, образованная в 1984 году в Монтевидео.

История

Предыстория 
Идея El Cuarteto de Nos возникла много ранее, чем они решили заниматься музыкой, и происходила из подростковой игры между братьями Муссо (Роберто и Рикардо). Они играли в создание воображаемого города «Тахо» со всеми поэтами и персонажами, которые позднее превратились в действующих лиц в их песнях. Потом Сантьяго Тавелья () тоже присоединился к игре.

В последующие годы группа, состоящая из трёх человек, играла каверы на песни The Beatles и инструментальную музыку в университетской среде, считая, что их собственные песни никого не заинтересуют. Однажды, вдохновлённые шоу Лео Маслиа (), они решили начать играть свои песни с текстами, полными едкого юмора.

Состав группы

Нынешний состав 
 Роберто Муссо — голос, ритм-гитара
 Сантьяго Тавелья — бас-гитара
 Алваро Пинтос — ударные
 Густаво «Топо» Атунья — соло-гитара
 Сантьяго Марреро — клавишные

Бывшие участники 
 Рики Муссо — соло-гитара (1984—2009)
 Андрес Бедо — клавишные (1988—2006)
 Леонардо Баронсини — ударные (1984—1984)

Дискография 
 1984 — El Cuarteto de Nos / Alberto Wolf (совместно с Альберто Вольфом)
 1986 — Soy una arveja
 1988 — Emilio García
 1991 — Canciones del corazón
 1994 — Otra navidad en las trincheras
 1995 — Barranca abajo
 1996 — El tren bala
 1998 — Revista ¡¡Ésta!!
 2000 — Cortamambo
 2004 — El Cuarteto de Nos
 2006 — Raro
 2009 — Bipolar
 2012 — Porfiado
 2014 — Habla tu espejo
 2017 — «Apocalipsis Zombie»

Ссылки 
  Официальный сайт

Музыканты Уругвая